Surb Astvatsatsin (, „Heilige Muttergottes“), westarmenisch Surp Asdwadsadsin, andere Umschriften Surp Astvatsatsin, Surb Astuacacin, heißen der Muttergottes geweihte Kirchen in der Armenisch-Apostolischen Kirche.

Liste 
Armenien
 Amberd, Festung am Südhang des Aragaz, innerhalb deren Umfassungsmauern die 1026 datierte Muttergotteskirche liegt. 
 Areni-Kirche, kleine Kreuzkuppelkirche im Dorf Areni in der südarmenischen Provinz Wajoz Dsor, 1321 datiert.
 Artik, kleine Kirchenruine aus dem 5. oder 6. Jahrhundert in der nordwestarmenischen Stadt.
 Aschtarak nördlich von Jerewan. Kamrawor oder Surb Astvatsatsin ist eine kleine restaurierte Friedhofskirche aus dem 7. Jahrhundert.
 Awan, Stadtviertel von Jerewan mit der Ruine einer Muttergotteskapelle aus dem 5. oder 6. Jahrhundert.
 Bjni, Dorf südwestlich von Hrasdan in der Provinz Kotajk. Große Kreuzkuppelkirche von 1031
 Chor Virap, Hauptkirche des Klosters südlich von Jerewan an der türkischen Grenze. Baubeginn 1669.
 Garni, südlich von Jerewan. Kleine restaurierte Kirche aus dem 11. Jahrhundert in der Ortsmitte.
 Geghard, Provinz Kotajk. Hauptkirche des Klosters von 1215 und das älteste erhaltene Gebäude, die Muttergotteskapelle aus der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts.
 Gjumri, Kuppelbasilika aus dem 19. Jahrhundert an der Nordseite des zentralen Platzes.
 Gndevank, Klosterkirche, auch als Stefanskirche (Surb Stephanus) bekannt, in der Provinz Wajoz Dsor von 936. 
 Goschawank, Provinz Tawusch im Nordosten, 1197 datierte Hauptkirche des ehemaligen Klosters.
 Haghpat, Kloster in der nördlichen Provinz Lori mit einer Muttergotteskirche aus der ersten Hälfte des 10. Jahrhunderts.
 Haritschawank, 1201 datierte Hauptkirche des Klosters nahe der Kleinstadt Artik im Nordwesten
 Jeghegis, in Ortsmitte dreischiffige Basilika von 1703
 Jeghward, Dorf nördlich von Jerewan mit einer kleinen zweigeschossige Kreuzkuppelkirche vom Anfang des 14. Jahrhunderts.
 Jukhtak Vank, 1201 datierte Westkirche des ehemaligen Klosters nahe Dilidschan in der Provinz Tawusch.
 Kotavank, Ruine einer Kreuzkuppelkirche am Südufer des Sewansees
 Makrawank, Kirche des ehemaligen Klosters in der Provinz Kotajk aus dem 13. Jahrhundert
 Marmaschen, nördliche Kirche des ehemaligen Klosters nahe der Stadt Gjumri im Nordwesten. Erste Hälfte 11. Jahrhundert.
 Noratus, Dorf am Westufer des Sewansees mit der Ruine einer Muttergotteskirche aus dem 9. bis 11. Jahrhundert
 Norawank, Mausoleumskirche des ehemaligen Klosters in der Provinz Wajoz Dsor, 1331 bis 1339 erbaut. 
 Sewanawank, 874 erbaute Kreuzkuppelkirche des ehemaligen Klosters auf einer Halbinsel im Sewansee.
 Sorawar-Kirche (Zoravor), Kirche der Heiligen Muttergottes in Jerewan, heutiger Bau von 1694
 Spitakawor, Kreuzkuppelkirche von 1321 in der Provinz Wajoz Dsor
 Talin, kleine Kreuzkuppelkirche neben der Kathedrale aus dem 7. Jahrhundert in der nordwestlichen Provinz Schirak.
 Kloster Tatew in Südarmenien mit einer 1087 datierten Muttergotteskirche im Norden des Gebäudekomplexes
 Voskepar-Kirche, restaurierte freistehende Kreuzkuppelkirche aus dem 7. Jahrhundert zwischen Idschewan und Noyemberian im Nordosten.

Bergkarabach
 Arakyul, Dorf mit der Ruine einer 1902–1907 erbauten Dreikonchenkirche mit oktogonalem Tambour.
 Avetaranots, auch Chanakhchi. Dorf im aserbaidschanischen Bezirk Xocalı mit der Muttergotteskirche von 1651 in der Mitte.
 Banazur (Vanadzor), Region Hadrut, dreischiffige Basilika mit Glockenturm aus dem 17. Jahrhundert.
 Dadiwank, Klosterkirche aus dem 13. Jahrhundert

Georgien
 Pashavank mit der ehemals größten Kirche in Tiflis. Anfang des 14. Jahrhunderts als Klosterkirche errichtet und 1930 zerstört.
 Tschugureti Surb Astvatsatsin in Tschugureti, einem Stadtteil von Tiflis. Vermutlich Anfang des 19. Jahrhunderts erbaut, heute zu einer Georgisch-Orthodoxen Kirche umgewidmet.

Iran
 Kirche der Heiligen Muttergottes (Teheran), konsekriert 1945
 Kirche der Heiligen Muttergottes Maria (Täbris) aus dem 12. Jahrhundert
 Muttergotteskirche von Daraschamb, freistehende Kirche aus dem 17. Jahrhundert am Fluss Aras im Osten der Provinz  West-Aserbaidschan.
 Kapelle von Dsordsor, Teil des ehemaligen Klosterkomplexes Dsordsor

Libanon
 Bikfaya, Kreuzkuppelkirche aus dem 20. Jahrhundert.

Nachitschewan
 Aliapat, großer Zentralbau mit Glockenturm, in den 1990er Jahren zerstört.
 Bist, Dorf im Bezirk Ordubad. Muttergotteskirche aus dem 17. Jahrhundert vermutlich in den 1990er Jahren zerstört.

Syrien
 Kirche der Heiligen Muttergottes in Aleppo

Türkei
 Aparavank, im 9. Jahrhundert gegründetes, ehemaliges Kloster im Dorf Kayas (früher Veras) in der Provinz Bitlis. Die Muttergotteskirche ist noch weitgehend erhalten.
 Kathedrale von Ani, 1001 vollendete Kathedrale im Zentrum der ehemaligen armenischen Hauptstadt. 
 Arter, kleine unbewohnte Insel im Vansee mit den Resten des mittelalterlichen Klosters Arterivank.
 Eghegnamor-Kloster aus dem 11. Jahrhundert in Kagizman
 Kloster des Heiligen Thomas von Gandzak bei Gevaş. Ruine außerhalb des Dorfes Altinsaç köy.
 Kloster Kaymaklı, Hauptkirche des ehemaligen Klosters in einem Außenbezirk von Trabzon. 1414 datiert.
 St.-Karabet-Kloster, Kirche des in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zerstörten Klosters nahe der Stadt Muş.
 Kurtuluş-Moschee, 1892 eingeweihte Kathedrale in Gaziantep, heute eine Moschee 
 Surp Nschan von Sebasteia, Hauptkirche des im 10. Jahrhundert gegründeten und Anfang des 20. Jahrhunderts zerstörten Klosters nahe der Stadt Sivas.

!
!
Liste (Kirchen nach Patrozinium)